

Індіан-Спрінгс — переписна місцевість, штат Джорджія
 Індіан-Спрінгс — переписна місцевість, штат Меріленд
 Індіан-Спрінгс — переписна місцевість, штат Монтана
 Індіан-Спрінгс — переписна місцевість, штат Невада
 Індіан-Спрінгс — переписна місцевість, штат Техас